Usera  puede referirse a:

Usera, un distrito de Madrid.

Estación de Usera, estación del metro de Madrid.

El nombre común de la planta Euonymus europaeus. 

Jerónimo Usera religioso fundador de las Hermanas del Amor de Dios,  

Luis Usera, abogado y político  español, diputado  durante la Restauración borbónica en España y Presidente del Real Madrid (1929-1935).

Marcelo Usera, empresario y militar español (1874-1955).